Grimes steht für:
 Grimes, Künstlername von Claire Boucher (* 1988), kanadische Sängerin und Musikproduzentin
 Grimes-Gletscher, Gletscher im Ellsworthland, Antarktika
 Grimes Ridge, Gebirgskamm im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Grimesinsel, alternativer Name von Gaferut, unbewohnte Insel in den Föderierten Staaten von Mikronesien

geografische Objekte in den Vereinigten Staaten:
 Grimes (Alabama), Ortschaft im Dale County, Alabama
 Grimes (Iowa), Stadt im Polk County und im Dallas County, Iowa
 Grimes (Kalifornien), Ortschaft im Colusa County, Kalifornien
 Grimes (Virginia), Ortschaft im Frederick County, Virginia
 Grimes County, County in Texas
 Grimes Township, Ortschaft im Cerro Gordo County, Iowa

Grimes ist der Familienname folgender Personen: 
 Alison Lundergan Grimes (* 1978), amerikanische Politikerin
 Ashley Grimes (* 1957), irischer Fußballspieler
 Bonamy Grimes (* 1971), britischer Unternehmer und Autorennfahrer
 Brent Grimes (* 1983), US-amerikanischer Footballspieler
 Burleigh Grimes (1893–1985), US-amerikanischer Baseballspieler
 Cameron Grimes (* 1993), amerikanischer Wrestler
 Camryn Grimes (* 1990), US-amerikanische Schauspielerin
 Carol Grimes (* 1944), britische Sängerin und Songwriterin

 Darrell Jay Grimes, US-amerikanischer Mikrobiologe 
 Edith Rose Woodford-Grimes (1887–1975), britische Wicca
 Edward Grimes (* 1991), irischer Musiker, siehe Jedward

 Henry Grimes (1935–2020), US-amerikanischer Kontrabassist
 James Grimes (* 1968), kanadischer Fußballspieler
 James W. Grimes (1816–1872), US-amerikanischer Politiker
 Jason Grimes (* 1959), US-amerikanischer Weitspringer
 John Grimes (* 1991), irischer Musiker, siehe Jedward
 John Bryan Grimes (1868–1923), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei)
 Joseph Rudolph Grimes (1923–2007), liberianischer Anwalt und Politiker
 Karolyn Grimes (* 1940), US-amerikanische Schauspielerin
 Katie Grimes (* 2006), US-amerikanische Schwimmerin
 Kevin Grimes (* 1967), US-amerikanischer Fußballspieler
 Lionel Grimes, Fußballspieler der Britischen Jungferninseln
 Luke Grimes (* 1984), US-amerikanischer Schauspieler
 Martha Grimes (* 1931), US-amerikanische Schriftstellerin
 Mason Grimes (* 1992), Fußballspieler aus Guam
 Mickey Grimes (* 1976), US-amerikanischer Sprinter 
 Scott Grimes (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler
 Shenae Grimes (* 1989), kanadische Schauspielerin
 Solomon Grimes (* 1987), liberianischer Fußballspieler
 Stephen B. Grimes (1927–1988), britischer Artdirector und Szenenbildner
 Stuart Grimes (* 1974), schottischer Rugbyspieler
 Tammy Grimes (1934–2016), US-amerikanische Schauspielerin
 Tiny Grimes (1916–1989), US-amerikanischer Gitarrist
 Thomas Wingfield Grimes (1844–1905), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Peter Grimes, Oper von Benjamin Britten (1945)